Č’-ťiang může být

 Č’-ťiang (Chu-nan) – tungský autonomní okres v městské prefektuře Chuaj-chua v provincii Chu-nan;
 Č’-ťiang (Chu-pej) – městský okres v městské prefektuře I-čchang v provincii Chu-pej.